Rune est un nom commun féminin, il peut notamment désigner:

Écriture 
 Rune, lettre de l'alphabet runique utilisé par les anciens peuples de langues germaniques
 Runes hongroises, écriture du hongrois très répandue jusqu'au , utilisée localement jusqu'en 1850
 Alphabet de l'Orkhon ou runes turques, première écriture utilisée pour les langues turques
 Les runes (du finnois "runot") sont également le nom donné aux vers des chants finnois, comme le Kalevala

Histoire
 Maison de Rune, une famille noble française.

Jeux 

 Rune, jeu vidéo d'action dans un univers viking
 Rune: Halls of Valhalla, add-on pour Rune
 Rune RPG, jeu de rôle basé sur le jeu vidéo
 RuneQuest, jeu de rôle inspiré de l'univers médiéval-fantastique Glorantha
 RuneScape, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur
 Runes, fanzine consacré aux jeux de rôle

Musique 
 Runes, album du groupe britannique de metalcore Bury Tomorrow sorti en 2014.

Série 
 Runes, série d'animation française créée par Guillaume Mautalent et Sébastien Oursel sur Guillaume le conquérant. La saison 1 se concentre sur son enfance après la mort de son père Robert le Magnifique.

Patronyme 
 Holger Rune (2003-), joueur danois de tennis.

Prénom 
Rune est un prénom porté par :
 Rune Bratseth dit "l'Elan" (1961-), footballeur norvégien ;
 Rune Bratsveen (1984-), biathlète norvégien ;
 Rune Glifberg (1974-), skateboarder professionnel ;
 Rune Hauge, agent de footballeur norvégien ;
 Rune Lange (1977-), footballeur norvégien ;
 Rune Olijnyk (1968-), sauteur à ski norvégien ;
 Rune Pedersen (1963-), arbitre norvégien de football.
 Rune Pedersen (1979-), footballeur danois.

Personnages de fiction 
 Rune (Teneisei Baruron no Rune), personnage de fiction de l'univers Saint Seiya
  de Barry Windsor-Smith & Chris Ulm (Malibu Comics/Marvel Comics)

Voir aussi 
 Rune Grammofon, label de musique norvégien

Hydronyme 
 La Rûnes encore appelée Rhûnes ou Mirals est une rivière française qui coule dans le département de la Lozère. C'est un affluent du Tarn en rive droite, donc un sous-affluent de la Garonne.

Homonymie de prénom